Unai Elorriaga puede hacer referencia a:

 Unai Elorriaga López de Letona, escritor nacido en 1973; o
 Unai Elorriaga Zubiaur, ciclista nacido en 1980.